COL4A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 690 амінокислот, а молекулярна маса — 164 038.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Колагени